Міняйло Віктор Олександрович — український письменник.
 Міняйло Михайло Павлович (1925—1991) — народний майстер, різьбяр по дереву, член СХУ.
 Міняйло Павло Денисович — бандурист Полтавської капели бандуристів (з 1925).
 Міняйло Сергій Денисович — бандурист, артист.

Див. також 
 Міняйлов

Українські прізвища